

Európa

Első Francia Császárság
Osztrák Császárság
Ciszalpin Köztársaság
Itáliai Köztársaság
Pápai állam
Német-római Birodalom
Német Szövetség
Rajnai Szövetség
Szárd Királyság
Itáliai Királyság
Lombard–Velencei Királyság
Szent Márk Köztársasága
Francia Királyság
Első Köztársaság
Savoyai Hercegség

Ázsia
Rjúkjúi Királyság
Csoszon
Mogul Birodalom

Közép Amerika
Amerikai Konföderációs Államok

Országlisták